Понятието матрица може да означава:От латински-[matrix,-icis}, женско животно за разплод
 матрица – леярска форма, пресформа за отливане, пресоване на метал, пластмаса и др.
 матрица (печат) - за отпечатване на щампи в печатната графика
 Матрица (математика) – в математиката таблица от елементи, най-често числа (числова матрица).
 Матрична организация – в теорията на управление на проекти.
 Матрицата – игрален филм.
 Светлочувствителна матрица – компонент на цифровия фотоапарат